Die Bayerische Fahrervereinigung e. V. wurde vor über 20 Jahren  als loser Zusammenschluss gegründet, mit dem Ziel den Fahrsport in Bayern zu fördern. 2004 wurde der Zusammenschluss als Verein eingetragen und die Gemeinnützigkeit anerkannt. Sechs Fachgremien kümmern sich zusammen mit der Geschäftsführung um die verschiedenen Bereiche des Fahrsports.

Fachgremien

Leistungssport 
Als Leistungssport wird die Teilnahme auf Fahrturnieren nach den Regeln des Pferdesportdachverbandes FN, der LPO (Leistungs-Prüfungs-Ordnung) definiert. Die Aufgabe des Fachgremiums Leistungssport besteht in der Koordination der Turniertermine mit Veröffentlichung auf dem Süddeutschen Turnierkalender, der Unterstützung der Fahrturnierveranstalter durch leihweise Überlassung von Gerätschaften, finanziellen Zuschüssen für bestimmte Fahrprüfungen und Fortbildungsveranstaltungen.

Tradition und Brauchtum 
Wesentliche Aufgabe dieses Fachgremiums ist die Pflege des Kulturgutes Fahren. Geeignete Maßnahmen hierzu sind Fortbildungsveranstaltungen, Fortbildungsreisen und die Unterstützung bei Traditionswettbewerben, d. h. Wettbewerben, bei denen mit möglichst originalgetreuen historischen Pferdegespannen Strecken und Aufgaben bewältigt werden müssen.

Jugendarbeit 
Die Nachwuchsförderung ist zentrales Anliegen der Bayerischen Fahrervereinigung e. V., daher gibt es hierfür ein eigenes Fachgremium. Aufgabe ist pferdesportbegeisterte Kinder und Jugendliche zum Fahren zu bringen und jugendliche Fahrer mit Trainings- und Motivationsmaßnahmen zu fördern. Der Aufbau eines Bayerischen Jugendkaders, die Förderung der Bayerischen Juniorenmeisterschaften und die Ausschreibung des Jugendcups der Bayerischen Fahrervereinigung e. V. werden durch dieses Fachgremium realisiert. Aber auch die Förderung von jungen Menschen nach Vollendung des 21. Lebensjahres ist im Blickpunkt. Für den erweiterten Bereich wurde mit ECC-Kutschen, Kutschenkontor Franken ein weiterer Cup eingerichtet.

Wanderfahren 
Für Fahrten mit Pferd und Kutsche in Feld und Flur, vielleicht sogar über mehrere Tage, sind spezielle Kenntnisse notwendig. Dafür gibt es Ausbildungsprogramme mit den Abschlüssen Deutscher Fahrpass, Wanderfahrabzeichen 1 und 2 sowie Distanzfahrabzeichen 1 bis 3. Ziel dieses Fachgremiums ist es, diese Kurse zu organisieren und Fortbildungsveranstaltungen zum Wanderfahren anzubieten.

Breitensport 
Wettbewerbsmäßige und sonstige pferdesportlichen Veranstaltungen, die nicht unter Leistungssport fallen, sind breitensportliche Veranstaltungen. Von der FN gibt es ab 2008 hierfür ein Regelwerk, die WBO. Aufgabe des Fachgremiums Breitensport ist es, sich um diese Veranstaltungen zu kümmern und Fahrer(innen) zu motivieren an solchen Veranstaltungen teilzunehmen.

Gewerbliches Fahren 
Dieses Fachgremium kümmert sich um die Belange der Fuhrhalterei, d. h. der Unternehmen, deren Geschäftszweck Hochzeitsfahrten, Kutschenausflüge und -reisen oder aber die letzte Fahrt ist. Themen sind u. a. Verordnungen, wie die StVO, und Behörden.

Weblinks 
Bayerische Fahrervereinigung e. V.

Fahren (Pferdesport)
Reit-/Fahrverband
Pferdesport (Deutschland)
Sportverband (Bayern)
Regionaler Sportverband (Bayern)